Demo (plural: demor eller demoer) kan syfta på:

 Demo – en förkortning av demonstration för en produkt, oftast i reklam- eller informationssyfte
 Demobord – ett mobilt bord som används i detaljhandeln och på mässor för demonstration av nya varor och koncept
 Demo (musik) – inom musikbranschen en inspelning som görs för referens snarare än för utgivning
 Demoversion – en begränsad version av ett fullständigt datorprogram eller dator-/TV-spel
 Demoband – ett band som önskar skivkontrakt/spelningar
 Demoscenen – en internationell, löst sammansatt, datorbaserad undergroundscen för olika konstnärliga uttryck centrerade kring datorer
 Demogrupp – en beteckning för en grupp människor aktiva inom demoscenen
 Demo (datorprogram) – inom demoscenen ett icke-interaktivt datorprogram
 Demoparty – ett slags evenemang där datorintresserade människor träffas för att umgås och tävla

Se även
 Intro
 Demonstration (olika betydelser)